Arcobaleno – fenomeno ottico e meteorologico

Araldica 
 Arcobaleno – fascia convessa smaltata d'oro, di rosso, di verde e d'argento

Cinema 
 Arcobaleno (Chasing Rainbows) – film del 1930 diretto da Charles Reisner
 Arcobaleno – film inedito diretto da Giorgio Ferroni. La produzione si è interrotta nel 1943
 Arcobaleno (Raduga) – film del 1944 diretto da Mark Donskoy

Letteratura 
 L'Arcobaleno (The Rainbow) – romanzo di David Herbert Lawrence del 1915
 Arcobaleno (Niji) – romanzo di Banana Yoshimoto del 2002

Musica 
 L'arcobaleno – brano musicale di Mogol e Gianni Bella interpretato da Adriano Celentano incluso nell'album Io non so parlar d'amore 
 L'arcobaleno – brano musicale di Enzo Jannacci, con testo di Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto

Politica 
 Verdi Arcobaleno – partito politico italiano del passato
 La Sinistra l'Arcobaleno – federazione di partiti politici italiani

Altro 
 Missione Arcobaleno – iniziativa di solidarietà del 1999 a favore dei profughi del Kosovo 
 Operazione Arcobaleno – operazione delle milizie israeliane del 2004
 Arcobaleno – cartone animato
 Arcobaleno – rubrica radiofonica diretta da Vittorio Veltroni